Selve steht für:

 Selve, Automobilhersteller
 Selve (Obstbau), Obstanlage

Selve ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Selve (1849–1916), deutscher Unternehmer 
 Georges de Selve (1508–1541), französischer Gelehrter und Diplomat
 Gustav Selve (1842–1909), deutscher Industrieller
 Walther von Selve (1876–1948), deutscher Unternehmer und Radsportler

Selve oder La Selve ist der Name folgender Orte:
 Selve, italienischer Namen der Insel Silba, Kroatien
 Saint-Selve, Gemeinde in Frankreich

 Selve Marcone, Gemeinde in Italien

Siehe auch:
 Basse & Selve (ab 1921 Selve Aktiengesellschaft), Unternehmen in Altena
 Selve-Brunnen in Lüdenscheid
 Villa Selve in Bonn